Udert steht für:

 Udert (Rodenbach bei Puderbach), einen Ortsteil von Rodenbach bei Puderbach in Rheinland-Pfalz
 Udert (Bodentyp), eine von sechs Unterordnungen der Vertisole